Bachtel ist

der Name eines Berges:
 Bachtel, Berg im Zürcher Oberland

der Ortsname von:
 Bachtel (Durach), Ortsteil der Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bachtel (Oberstdorf), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bachtel (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bachtel (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern